

Sigle 

Le sigle BGN peut signifier :
 bactérie Gram négatif, en médecine ;
 , un organisme du gouvernement fédéral des États-Unis dont la fonction est d'établir le nom des formations géographiques dépendant de l'autorité du gouvernement américain.

Code 
Le code BGN peut faire référence :
 au lev bulgare, la monnaie de la Bulgarie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 à .

Code